Сым имеет несколько значений:

 Сым — село в Енисейском районе Красноярского края.
 Сым — река в Красноярском крае.
 Сым — животное оленьего рода, изюбр, косуля.
 Сым, Иго (1896—1941) — польский актёр, коллаборационист.

См. также 
 Сыма — китайская фамилия.

Примечания